Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Windermere – miasto w Anglii, w hrabstwie Kumbria
Miejscowości w USA:
 Windemere – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Travis
Gminy w USA:
 Windemere (ang. Windemere Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine